Японская соккер-лига 1991/1992 Дивизион 2 — 20-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 2.

Турнирная таблица

См. также 
 Чемпионат Японии по футболу 1991/1992

Ссылки 
 RSSSF

Япония
Япония
1991
Спорт в Японии в 1991 году
Спорт в Японии в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992